Артём Миха́йлович Коломи́ец (родился , Киев) — сильнейший сёгист Украины, 3-й дан ФЕСА, 5-й дан NSR, чемпион Европы по сёги 2005 и 2008 г. Один из первых сёгистов Украины (научился играть в 2000 году).

С 2007 по 2013 год занимал 1-ю позицию в европейском ФЕСА-листе (в 2013 году это место занял Жан Фортен).

Максимальный рейтинг Эло — 2132 (январь 2003).

Разряды 
 2002 — 3 дан ФЕСА
 2006 — 5 дан NSR

Победы 
 30-31 марта 2002: Чемпионат Украины по сёги, блиц (8 человек, 2 круга; 14 очков из 14). 
 6-7 апреля 2002: Чемпионат Украины по сёги (12 человек, 6 очков из 6). 
 17 августа 2003: Турнир по сёги с участием Ёсихисы Судзуки и Минору Икэтани, Киев (16 человек, 5 очков из 5). 
 12 октября 2003: 1-й командный Чемпионат Украины по сёги (4 команды, 16 человек) — I место в составе команды Киев-1 (3 очка из  3 на первой доске). 
 15-17 июля 2005: Чемпионат Европы по сёги, Пардубице (32 человека, 5 очков из 5). 
 21-22 июня 2008: Отборочный турнир на Международный форум сёги в Ровно (13 человек, 6 очков из 6). 
 11-13 июля 2008: Чемпионат Европы по сёги (блиц), Пардубице (6 очков из 7). 
 11-13 июля 2008: Чемпионат Европы по сёги, Пардубице (32 человека, 5 очков из 5). 
 11-13 июля 2008: WOSC, Пардубице (39 человек, 8 очков из 9). 
 27-29 декабря 2010: 2-й турнир по сёги в Кракове (17 человек, 8 очков из 9).
 ноябрь 2014: Кубок Украины по сёги (7 человек, 6 очков из 6)

Другие достижения 
 14–15 апреля 2001: Чемпионат Украины по сёги (12 участников) — II место (4 очка из 5). 
 26-28 июля 2001: Киев Сёги Опен (27 участников) — II место (4 очка из 5). 
 18-19 октября 2002: 2-й Международный форум сёги, Токио (16 участников) — 5 место (3 очка из 5). 
 12 июня 2003: 1-й Кубок восточно-европейских чемпионов по сёги, Москва (4 участника) — II место (2 очка из 3). 
 1 мая 2004: 2-й Кубок восточно-европейских чемпионов, Москва (4 участника) — 4 место (1 очко из 3). 
 27 мая 2005: Международный турнир в Ровно, блиц (33 участника) — II место (5 очков из 6). 
 28-29 мая 2005: Международный турнир в Ровно (105 участников) — III место (4 очка из 6). 
 15-17 июля 2005: WOSC (64 участника) — 6 место (6 очков из 9). 
 2006: Участвовал во всеяпонском любительском турнире Рюо. Сыграл 4 партии в Токио (4 очка из 4) и 7 партий в Тендо (4 очка из 7).
 8-9 ноября 2008: Международный форум сёги, Тендо (20 участников) — 6 место (2 очка из 5).
 25-26 мая 2013: Kiev Shogi Open — II место (5 очков из 6).
 19-20 июля 2013: Чемпионат Европы по сёги (32 участника) — III место.
 19-21 июля 2013: WOSC (92 участника) — III место (7 побед из 9).
 23-24 ноября 2013: Белорусская премьер-лига (16 участников) — III место (4 победы из 6).

Ученики по сёги 
 Белас Андрей, 1 кю ФЕСА
 Панькин Евгений, 4 кю
 Васюк Юрий, 5 кю

и др.

Шахматы 
Артём Коломиец — кандидат в мастера спорта по шахматам и шахматный тренер; преподаёт в шахматно-шашечной школе «Авангард».

Статьи 
Артём Коломиец — автор популярных статей про сёги и шахматы:

 Две половинки целого
 Законы классических шахмат и возможность их применения в сёги
 На Сёги Сэкай надейся, да сам не плошай
 Система P7e (P3e) против смещенной ладьи

Мнение о сёги 
На вопрос о том, заинтересованы ли японцы в развитии сёги в Европе, и почему они мало действуют в этом отношении, Артём сказал:
«Я думал об этом, и пришёл к выводу, что сёги являются тайным оружием Японии, поэтому они не поддержат развитие сёги во всём мире, потому что не захотят отдавать своё главное оружие. Япония была после Второй мировой войны раздавлена. И мне кажется, именно сёги помогли восстановиться Японии, потому что я по своему опыту, как сильный шахматист, могу сказать, что сёги позволяют увеличить скорость обработки информации на порядок».

Примечания 

Сёгисты Украины
Шахматные тренеры Украины
Персоналии по алфавиту
Сёгисты по алфавиту
Чемпионы Европы по сёги